Наурбиев — ингушская фамилия. Известные носители:

 Наурбиев, Руслан Хамидович (1955—2005) — актёр и певец.
 Наурбиев, Умат-Гирей Камбулатович (род. 1935) — новатор в строительстве, архитектор.